

Origem 
Nos dias 4 a 6 de agosto de 2006 na praia de Águas Belas, em Cascavel, Ceará, cerca de 23 lideranças de comunidades de todo o litoral cearense participaram do módulo de comunicação do Curso de Desenvolvimento Institucional, promovido pelo Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará.

O módulo dispunha de oficinas de rádio, jornal mural, fanzine e material institucional. Na oficina de rádio foi abordado métodos e técnicas para a difusão comunitária e a discussão política de que a comunicação é um instrumento de luta social, indispensável no cotidiano dos movimentos sociais. Na prática, desenvolveu-se um programa de notícias e outro de humor.

Após as oficinas, nasceu a Rádio Mangue: uma articulação para fomentar a criação de rádios livres e comunitárias no litoral do Ceará, já que não existia nenhuma rádio livre no estado e as poucas rádios genuinamente comunitárias tinham sido fechadas pela Anatel. Em Recife/PE, em outubro de 2006, o Encontro Nacional de Rádios Livres e o Submidialogia serviram de troca de experiências com várias rádios livres do Brasil e possibilitou a entrada da Rádio Mangue no Rizoma de Rádios Livres.

Em novembro de 2006, no dia 11, aconteceu o Encontro de coordenadores(as) da Realce (Rede de Educação Ambiental do Litoral Cearense) em Redonda, município de Icapuí/CE. Houve uma oficina de rádio difusão comunitária e o fruto da oficina foi que a Rádio Redonda Livre começou a operar na freqüência FM 106,5 MHz. Algumas transmissões experimentais anteriores já tinham sido realizadas com o pequeno transmissor caseiro de 1 watt pelos moradores da praia de Redonda e a oficina serviu de estímulo para os participantes colocarem a rádio regularmente no ar. A geografia ajudou o alcance da rádio e em muitas ruas foi possível ouvir o reggae tocado pela Redonda Livre. Essa foi a primeira rádio livre que a Rádio Mangue contribuiu para que fosse posta no ar no litoral cearense.

O ano de 2007 começou para a Rádio Mangue com o fomento de uma rádio livre no bairro do Serviluz, um dos bairros de menor índice de desenvolvimento humano em Fortaleza/CE. Depois de algumas reuniões e oficinas com vários segmentos do bairro, no dia 21 de abril a Rádio Serviluz FM foi ao ar usando equipamentos emprestados e ocupando a ociosa frequência 92,5 MHz. O transmissor de 7 watts não conseguiu atingir o bairro inteiro, mas a aceitação da comunidade serviu de estímulo para a continuidade da rádio. Meses depois, por falta de um espaço físico próprio e com a quebra do transmissor, a rádio paralisou as atividades. Em 2008 e 2009 a comunidade conseguiu um lugar seguro para instalar a rádio novamente no ar e desde o fim de 2009 os esforços tem sido em adquirir equipamentos próprios com um novo transmissor, de 25 watts.

Paralelamente, em 2008 e 2009 a Rádio Mangue capacitou em edição de áudio e webrádio uma centena de jovens inseridos em projetos sociais de ONGs da capital cearense e, ainda, em escolas dos municípios de Maranguape, Maracanaú e Fortaleza.

Em 2010 a Rádio Mangue dedicou-se ao estudo de novas tecnologias de transmissão via internet (streaming) e a nova realidade de se trabalhar no espectro eletromagnético através do sinal digital. Algumas transmissões na praia do Iguape (Aquiraz/CE) e Fortaleza foram realizadas durante o ano através da parceria com o coletivo Aparecidos Políticos.

O ano de 2011 foi marcado pela articulação com o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) e o Centro de Assessoria Popular Caldeirão. O fruto destas parcerias foi a ampliação da rede de rádios livres no litoral cearense a partir da capacitação iniciada no fim do ano e que se estende por 2012. As comunidades envolvidas são: Emboaca, Capim Açu, Volta, Caponga, Jardim, Morro Branco e Barra Velha.

Rádios livres do Ceará 
 Rádio Redonda Livre
 Rádio Serviluz FM

Rádios livres no Brasil 
 Rádio Antena Negra
 ARLA
 La Blanqueada
 Rádio Filha da Muda
 Rádiofônica
 Rádio Grilo
 Rádio Interferência
 Rádio Landell
 Rádio Mangue
 Rádio Mosca
 Rádio Muda
 Radiola
 Rádio Nova Dimensão FM
 Rádio Pulga
 Rádio Ralacoco
 Rádio Revolução
 Rádio Sante
 Rádio Tarrafa
 Rádio Várzea
 Rádio Xiado
 Rádio Xibé
 Rádio Zapote
 Rádio Strada
 Rádio de Tróia

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Mangue